

Geografia
 Hannover – città della Bassa Sassonia, nel nord della Germania
 Hannover – Distretto governativo tedesco della Bassa Sassonia
 Hannover – Circondario rurale tedesco della Bassa Sassonia
 Hannover – area non incorporata del Dakota del Nord

Stati storici
 Elettorato di Hannover – elettorato del Sacro Romano Impero (1692-1814)
 Regno di Hannover – stato della Confederazione germanica (1815-1866)
 Provincia di Hannover – provincia del Regno di Prussia e poi dello Stato Libero di Prussia (1866-1946)
 Stato di Hannover – stato esistito per breve tempo durante l'occupazione inglese (1946)

Storia
 Casato di Hannover – dinastia reale tedesca

Altro
 Hannoversche Waggonfabrik – fabbrica di velivoli della prima guerra mondiale conosciuta comunemente come Hannover.
 Hannover – razza di cavalli

Pagine correlate 
Hanover

en:Hanover (disambiguation)
pl:Hanover